Die Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2002 (offiziell: Ford World Men’s Curling Championship 2002) war die 44. Austragung (inklusive Scotch Cup) der Welttitelkämpfe im Curling der Herren. Sie wurde vom 6. bis 14. April des Jahres in der US-amerikanischen Stadt Bismarck im Bismarck Civic Center veranstaltet.

Die Curling-Weltmeisterschaft der Herren wurde in einem Rundenturnier (Round Robin) zwischen den Mannschaften aus Schottland, Kanada, den Vereinigten Staaten, Österreich, Schweden, der Schweiz, Dänemark, Norwegen, Finnland und Japan ausgespielt.

Die Spiele wurden auf zehn Ends angesetzt.

Im Endspiel maßen sich die Kanadier und die Norweger. Mit einem 10:5-Sieg feierten die Nordamerikaner ihren 27. Weltmeistertitel.

Schottland belegte den dritten Platz nach dem Sieg im Spiel um die Bronzemedaille gegen die Vereinigten Staaten mit 6:5 Steinen.

Teilnehmende Nationen

Tabelle der Round Robin

Ergebnisse der Round Robin

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Runde 4

Runde 5

Runde 6

Runde 7

Runde 8

Runde 9

Play-off

Turnierbaum

Halbfinale 

 Statistik

 Statistik

Spiel um die Bronzemedaille 

 Statistik

Finale 

 Statistik

Endstand

Weblinks 
 results.worldcurling.org: Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)

Herren
Curling 2002
Sportveranstaltung in North Dakota
Bismarck (North Dakota)
Curling (Vereinigte Staaten)